Колонија Сан Себастијан има више значења:

 Колонија Сан Себастијан (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Сан Себастијан (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Колонија Сан Себастијан (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику